

Бе́здна (, буквально — «безодня, прірва») — назва кількох географічних об'єктів у Росії.
 Бездна () — річка в Чувашії, права притока Сури (басейн Волги).
 Бездна () — річка в Татарстані, ліва притока Волги.
 Бездна — колишня назва села Антоновка Спаського району Татарстану, де в 1861 році сталися Бездненські заворушення.

Бездна— річка в Ізяславському районі Хмельницької області, ліва притока Горині.

Див. також 
 Безодня
 Татарська Бездна — село, Дрожжановський район, Татарстан.
 Чуваська Бездна — село, Дрожжановський район, Татарстан.
 Чорна Бездна — річка, ліва притока річки Бездни.